Женский чемпионат Гштада по теннису 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2017 является 25-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Гштаде — с 17 по 23 июля 2017 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Виктория Голубич
 Парный турнир —  Лара Арруабаррена-Весино /  Ксения Кнолл

Соревнования

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир

Финал

См. также 
 Женский чемпионата Гштада
 WTA Тур 2017
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Швейцария
Теннис
Июль 2017 года
Спортивные соревнования в Гштаде